Neritina är ett släkte av snäckor. Neritina ingår i familjen båtsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Båtsnäckor
Neritina